Адемолло () — итальянская фамилия. Известные носители:

 Адемолло, Карло  (1824—1911) — итальянский художник.
 Адемолло, Луиджи (1764—1849) — итальянский художник-примитивист.